Максимин може да се отнася за:

 Максимин Трак (ок. 173–238), римски император
 Максимин Дая (ок. 270–313), римски император
 Максимин (преториански префект), 376 г.
 Максимин (дипломат) в двора на Атила